Юрий Алексеевич Ивлев (род. 8 апреля 1982 года в Ростове-на-Дону, РСФСР, СССР) — российский спортсмен, выступавший в профессиональных турнирах по смешанным единоборствам под эгидой M-1 Global в лёгком весе. В 2009 году Ивлев в составе команды «Легион» одержал победу в командном первенстве M-1 Challenge 2009.

Согласно сайту mixfight.ru Ивлев по состоянию на январь 2011 года занимал третью строчку в рейтинге легковесов СНГ.

Титулы и достижения 
 M-1 Global
 Победитель командного первенства M-1 Challenge ()

Статистика боёв

|-
|Победа
|align=center|21-12
|Владимир Иванидзе
|Техническим нокаутом (удар ногой в голову и добивание)
|Bitva Gortsev 3 Ural-Kavkaz
|16 сентября 2016
|align=center|2
|align=center|N/A
|Таганрог, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|20-12
|Хамзат Аушев
|Сабмишном (обратное удушение треугольником)
|ACB 44 Young Eagles 12
|3 сентября 2016
|align=center|3
|align=center|1:01
|Волгоград, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|20-11
|Али Абдулхаликов
|Единогласное решение
|ProFC 60 - Tebilov vs. Shvets
|2 апреля 2016
|align=center|3
|align=center|5:00
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|20-10
|Шота Ахулашвили
|Единогласное решение
|ProFC 58 - Battle of Champions
|8 ноября 2015
|align=center|3
|align=center|5:00
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|20-9
|Ислам Махачев
|Техническим нокаутом (удары)
|M-1 Challenge 49 - Battle in the Mountains
|7 июня 2014
|align=center|1
|align=center|3:10
|Таргим, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|20-8
|Марат Гафуров
|Техническим нокаутом (удары)
|M-1 Global - M-1 Challenge 41
|21 августа 2013
|align=center|2
|align=center|3:56
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|20-7
|Майкел Бекерра
|Удушающий приём
|Legion Fight 14
|
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1:20
|Таганрог, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|19-7
|Артём Бойко
|Болевой приём (узел пятки)
|Legion Fight 13
|
|align=center|1
|align=center|2:30
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|18-7
|Жером Буиссон
|TКО (удары)
|M-1 Global: Fedor vs. Monson
|
|align=center|1
|align=center|1:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|17-7
|Артём Дамковский
|Единогласное решение
|M-1 Global: M-1 Ukraine European Battle
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Киев, Украина
|
|-
|Поражение
|align=center|16-7
|Майрбек Тайсумов
|ТKO (удары)
|M-1 Challenge 23
|
|align=center|2
|align=center|1:38
|Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|16-6
|Даниэль Вайхель
|ТKO (остановка боя врачом)
|M-1 Challenge 21
|
|align=center|3
|align=center|2:24
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|16-5
|Даниэль Томас
|KO (удар)
|S-70 / M-1: Sochi Open European Championships
|
|align=center|2
|align=center|3:14
|Сочи, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|15-5
|Марио Стэпел
|KO (удары)
|M-1 Selection 2010: Western Europe Round 3
|
|align=center|1
|align=center|3:18
|Хельсинки, Финляндия
|
|-
|Победа
|align=center|14-5
|Иван Жоржи
|TKO (удары)
|M-1 Challenge 20
|
|align=center|2
|align=center|4:11
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|13-5
|Скотт Хьювит
|TKO (удары)
|M-1 Challenge 19
|
|align=center|1
|align=center|0:54
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|12-5
|Франку де Леонардис
|TKO (удары)
|M-1 Challenge 15
|
|align=center|2
|align=center|2:14
|Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|11-5
|Романо де лос Рейес
|Единогласное решение
|M-1 Challenge 13
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Бургас, Болгария
|
|-
|Поражение
|align=center|10-5
|Шейх-Магомед Арапханов
|KO (удар)
|ProFC: Кубок Президента
|
|align=center|1
|align=center|4:34
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|10-4
|Вадим Хайтулов
|TKO (удары)
|Legion Fight 3
|
|align=center|3
|align=center|4:29
|Сочи, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|9-4
|Карлос Валери
|Болевой приём (рычаг локтя)
|M-1 Challenge 4
|
|align=center|1
|align=center|2:29
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|8-4
|Дайсукэ Накамура
|Решение большинства
|M-1 Challenge 2
|
|align=center|2
|align=center|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|8-3
|Вадим Хайтулов
|Болевой приём (рычаг локтя)
|Legion Fight 2
|
|align=center|2
|align=center|1:15
|Краснодар, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|7-3
|Рустам Ташуев
|KO
|Bushido — Zst Armenia
|
|align=center|N/A
|align=center|N/A
|Ереван, Армения
|
|-
|Поражение
|align=center|6-3
|Карен Григорян
|Удушающий приём (гильотина)
|M-1 MFC: Northwest Championships
|
|align=center|3
|align=center|2:57
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|6-2
|Аслан Чиураев
|Удушающий приём (треугольник)
|Bushido — Zst Russia
|
|align=center|N/A
|align=center|N/A
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|5-2
|Эльдар Кусегенов
|Болевой приём (рычаг локтя)
|Bushido — Zst Russia
|
|align=center|N/A
|align=center|N/A
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|4-2
|Владимир Зенин
|Единогласное решение
|M-1 — Mix-Fight Tournament
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|4-1
|Пер Эклунд
|Единогласное решение
|M-1 — «Россия против Европы»
|
|align=center|2
|align=center|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|3-1
|Амир Шанхалов
|Единогласное решение
|M-1 — Кубок легковесов
|
|align=center|2
|align=center|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
|Бенди Казимир
|Болевой приём (рычаг локтя)
|M-1 — «Россия против Франции»
|
|align=center|1
|align=center|4:54
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
|Сергей Голяев
|Болевой приём (рычаг локтя)
|M-1 MFC — «Россия против Мира 6»
|
|align=center|1
|align=center|2:35
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
|Магомед Магомедов
|Удушающий приём
|Dagestan International Mix-Fight
|
|align=center|1
|align=center|0:00
|Махачкала, Россия
|
|}

Примечания

Ссылки 
 Профиль Юрия Ивлева  на сайте tapology.com 

Бойцы смешанных единоборств России
Чемпионы M-1
Панкратион